Беловежская пуща:

 Беловежская пуща — наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который в доисторические времена произрастал на территории Европы.
 Беловежская пуща — советская песня, написанная в 1975 году совместно композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.
 Беловежская пуща — национальный парк в Белоруссии.
 Беловежская Пуща — водохранилище в Белоруссии.

См. также 
 Беловеж
 Беловежская зима
 Беловежский национальный парк
 Беловежский пруд
 Беловежские соглашения
 Беловежская эпоха